Champniers puede referirse a: 

 Champniers, comuna francesa situada en Charente.
 Champniers, comuna francesa situada en Vienne.